The Haunted Bedroom – cortometraggio del 1907 diretto da Walter R. Booth
 The Haunted Bedroom – cortometraggio del 1913 prodotto dall'Edison Company
 The Haunted Bedroom – film del 1919 diretto da Fred Niblo